Gniesmer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gniesmer (Fritz Gniesmer;1903–1975), deutscher Keramiker
 Anke Kaspari-Gniesmer (* im 20. Jahrhundert), deutsche Musiktheater-Pädagogin und Sachbuchautorin